pfl – codice ISO 639-3 della lingua pfaelzisch (o Tedesco palatino)